Макарьино — название населённых пунктов в России:

 Макарьино — деревня в Онежском районе Архангельской области;
 Макарьино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области;
 Макарьино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области;
 Макарьино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области;
 Макарьино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.